Dautan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 363 stanovnika te 97 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Stjepan Kožul - kanonik Prvostolnoga kaptola zagrebačkog

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Nova Rača